Мас-де-Барберанс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтсия. Занимает площадь 78,8 км². Население — 645 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны